Banu Murra (tribu) moderna tribu d'Aràbia que al  i la primera meitat del XX eren nòmades entre Najran i al-Ahsa passant pel desert de Rub al Kali
 Banu Murra b. Awf, tribu àrab del nord d'Hedjaz, preislàmics, convertits el 630, participants de la Ridda el 632 i reconvertits el 633
 Banu Murra b. Ubayd,tribu àrab del grup Tamim, vivien a Kufa al segle VIII
 Banu Murra b. Sasaa, tribu àrab encara avui dia a Aràbia Saudita
 Banu Murra de la tribu dels Djudham, tribu àrab als segles  i  a Palestina
 Banu Murra de la tribu dels Djuhayna, tribu àrab a l'Hedjaz
 Banu Murra dels Kinda, tribu àrab a Kufa
 Banu Murra dels Awn, tribu àrab a Medina
 Banu Murra dels Abd al-Kays, tribu àrab de la qual va sortir el clan dels uyúnides que va governar al-Ahsa als segles  i .
 Banu Murra (xiban), tribu àrab fracció dels xiban a l'Iraq segles VII i VIII